Амурский тигр — семь памятных монет из драгоценных металлов, выпущенных Банком России в 1996 году, серии «Сохраним наш мир».

Амурский тигр обитает на Дальнем Востоке на территории Приморского края, область постоянного обитания прежде простиралась до левобережья реки Амур. Амурский тигр занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, запрет на его добычу на территории современной Российской Федерации действует с 1947 года.

О монетах

Серебро

3 рубля

25 рублей

100 рублей

Золото

50 рублей

100 рублей

200 рублей

10 000 рублей

Литература 
 

Памятные монеты России